Урман-Бишкадак () — село в Ишимбайском районе Башкортостана, административный центр Урман-Бишкадакского сельсовета.

История 

в XVIII—XIX вв. называлась Кунказаевым. Названа по имени первопоселенца Кунказая. Сын первопоселенца Байгужа Кунказаев жил в 1758—1822 гг. Его сын — Муллагул, внуки: Мурзабай, Идрис.

Скорее всего Кунказай был выходцем из деревни Бишкадак (сейчас Яр-Бишкадак), об этом говорит общее  название соседних деревень и то, что к 1795 году Бишкадак был численно крупнее (196 против 92 человек).

Деревня входила в 15-ю юрту 7-го башкирского кантона башкиро-мишарского войска, одновременно по этническому разделению — в Ильсектимеровую тюбу Тельтим-Юрматынской волости. Позднее в Азнаевскую волость Стерлитамакского уезда, Уфимской губернии, с 1922 года в Стерлитамакский кантон).

В Кунказаеве занимались скотоводством. 28 дворов с 206 жителями в 1839 г. владело 413 лошадьми, 377 коровами, 94 овцами, 50 козами. Имелось всего 38 ульев. На всех сеяли 204 пуда озимого и 832 пуда ярового хлеба.

В 1912 году муллой деревни Кулказаевой был Ганиятулла Нигаметуллин. Мечеть построили в 1909 году.

В 1924 году открылась двухэтажная Урман-Бишкадакская школа крестьянской молодёжи на 70 учеников, с интернатом и хозяйственными постройками, во время войны — детский дом.

В 1985 году трестом «Ишимбайжилстрой» по проекту института «Башгражданстрой» в селе построены экспериментальные жилые дома.

Село расположено у подножия одного из уцелевших (было 4) пока трёх шиханов, горы Торатау.

Население

Географическое положение 
Расстояние до:
 районного центра (Ишимбай): 11 км,
 ближайшей ж/д станции (Стерлитамак): 23 км.

Улицы

Образование 
 Средняя школа.
 Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда».

Экономика 
СК "Торатау" производит  КРС, молоко, мясо, свинину, сахарную свеклу сахарная, подсолнечник.

Достопримечательности 
 Гора Торатау.

Исследователи 
Башкирский литератор Сулпан Гуссамович Имангулов исследовал историю родного села, написал книгу о нём.

Известные уроженцы 
 Имангулов, Динислам Исламович (р. 1924) — электрик Стерлитамакского содово-цементного комбината, Герой Социалистического Труда, Почетный гражданин города Стерлитамака.
 Имангулов, Сулпан Гуссамович (1932 — 2001) — журналист Башкирского радио, писатель, член Союза писателей СССР, один из первых лауреатов республиканской премии им. Шагита Худайбердина.

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Ишимбайского района
Урман-Бишкадак